

Geografia 
Hidrolândia si può riferire a diverse località:

 Hidrolândia è un municipio brasiliano dello Stato del Ceará
 Hidrolândia è un municipio brasiliano dello Stato del Goiás